Tours (Indre-et-Loire), grootste plaats met deze naam (137.000 inwoners)
het middeleeuwse graafschap Tours
ook:
Tours-en-Savoie, Savoie
Tours-en-Vimeu, Somme
Tours-sur-Marne, Marne
Tours-sur-Meymont, Puy-de-Dôme

Personen
Guy de Tours (1562—1599), Franse dichter
Martinus van Tours (316-397), bisschop van Tours, heilige Sint-Maarten
Gregorius van Tours (538-ca. 594), bisschop van Tours en historicus

Overig 
 Tourism Union of the Republic of Suriname, een Surinaamse koepelorganisatie in de toerismebranche